HMS Prinsessan Hedvig Sofia kan syfta på:

* – linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1686
 – linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1692